Questa è stata la prima edizione del torneo.

In finale Irina Maria Bara e Ekaterine Gorgodze hanno sconfitto Aleksandra Krunić e Lesley Pattinama Kerkhove con il punteggio di 4-6, 6-1, [11-9].

Teste di serie 

  Kaitlyn Christian /  Erin Routliffe (primo turno)
  Aleksandra Krunić /  Lesley Pattinama Kerkhove (finale)

 Monica Niculescu /  Elena-Gabriela Ruse (quarti di finale)
 Anna Danilina /  Ulrikke Eikeri (primo turno)

Wildcard 

  Ilinca Amariei /  Briana Szabó (primo turno)

 Alexandra Ignatik /  Andreea Prisăcariu (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Transylvania Open 2021